Il torneo di calcio femminile agli Island Games 2005, che si sono svolti nelle Isole Shetland, fu la terza edizione della competizione. I 15 incontri si svolsero tra il 10 ed il 15 luglio 2005 e videro la vittoria finale delle Isole Fær Øer, terzo titolo consecutivo.

Formato
Fu giocato da 6 squadre e prevedeva un girone all'italiana con gare di sola andata.

Partecipanti

Competizione

Campione
Campione Island Games 2005

ISOLE FæR ØER(Terzo titolo)

Classifica finale

Classifica marcatrici

7 gol
  Rannvá B. Andreasen

5 gol
  Halltóra Joensen
  Malena Josephsen
  Donna Shimmin

4 gol
  Caterina Luckhurst
  Tschana Wade
  Sarah Engblom
  Ása Dam á Neystabø

3 gol
  Hannah Salmen
  Vivian Bjartalið

2 gol
  Catherine Hennessy
  Eleanor Gawne
  Rebecca Bjorkvall
  Elin Velander
  Sólvá Joensen
  Jacoba Langgaard

1 gol
  Raneika Bean
  Cheyra Bell
  Catherine Clarke
  Carrie Kenneth
  Juanita Smith
  Ashley Wall
  Rochelle Vaudin
  Eleanor Holden
  Gillian Whittle
  Petra Andersson
  Sanna Haggblom
  Johanna Hansell
  Ing-Mari Holmberg
  Annie Mattson
  My Nyman
  Rakul Magnussen
  Elin Haraldsen
  Mary-Ann Isaksen
  Lisa Johnston
  Sarah Grogan
  Antonia Sidgwick

Autogol
  Julie Palmer (pro Isole Åland)
  Nicolina Wikstrom (pro Isole Fær Øer)
  Brenda Leask (pro Isole Fær Øer)

Voci correlate 
Island Games 2005
Calcio agli Island Games
Calcio agli Island Games 2005
Calcio agli Island Games 2005 - Torneo maschile
Calcio indipendente dalla FIFA

Collegamenti esterni 

2005F
Island Games 2005